der Milde ist Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:
 Eberhard III. (Württemberg, Graf) (Eberhard der Milde)  (nach 1362–1417)
 Heinrich I. (Braunschweig) (Heinrich der Milde) (um 1355–1416)
 Otto (Braunschweig-Göttingen), Otto der Milde (1292–1344)
 Leopold III. (Österreich), Leopold der Milde, (1073–1136)
 Johann III. (Holstein-Kiel),  Johann der Milde (1297–1359)
 Adolf VII. (Holstein-Kiel) Adolf der Milde (um 1327–1390)
 Ludwig III. (Thüringen) (Ludwig der Milde) (1151/52–1190)

Siehe auch:
 Milde